Provagliesi – abitanti di Provaglio Sopra
Provagliesi – abitanti di Provaglio Val Sabbia
Provagliesi – abitanti di Provaglio d'Iseo